Faberia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Faberia ingår i familjen korgblommiga. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Korgblommiga växter
Faberia